Costiniu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Florin Costiniu (n. 1954), avocat și judecător român
 Geo Costiniu (1950−2013), actor român de film
 Viorica Costiniu, judecătoare română

Nume de familie românești